VII. Henrik angol király (1457 – 1509)
 VII. Henrik bajor herceg (1005 k. – 1047)
 VII. Henrik német-római császár (1274 – 1313)
 (VII.) Henrik német király (1211 – 1242)